North Fork o Northfork puede referirse a:
North Fork (Arizona), lugar designado por el censo en el condado de Navajo, estado estadounidense de Arizona.
Municipio de North Fork (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter, estado estadounidense de Arkansas.
North Fork (California), área no incorporada del Condado de Madera, estado estadounidense de California.
Municipio de North Fork (condado de Ashe, Carolina del Norte), Estados Unidos.
Municipio de North Fork (condado de Watauga, Carolina del Norte), Estados Unidos.
Municipio de North Fork (condado de Gallatin, Illinois), Estados Unidos.
Municipio de North Fork (condado de Delaware, Iowa), Estados Unidos.
Municipio de North Fork (condado de Stearns, Minnesota), Estados Unidos.
Municipio de Northfork (condado de Barton, Misuri), Estados Unidos.
Distrito electoral de North Fork (condado de Saline, Nebraska), Estados Unidos.
North Fork (Nevada), área no incorporada del condado de Elko, estado estadounidense de Nevada.
Northfork (Virginia Occidental), pueblo en el condado de McDowell, estado estadounidense de Virginia Occidental.